Lipuš ist der Familienname folgender Personen:

 Cvetka Lipuš (* 1966), österreichische Lyrikerin
 Florjan Lipuš (* 1937), österreichischer Autor
 Gabriel Lipuš (* 1965), österreichisch-slowenischer Sänger, Gesangspädagoge und Komponist

Lipus ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Lipus (1893–1961), deutscher Maler und Grafiker